Brautigam ist der Familienname folgender Personen:

 Don Brautigam (1946–2008), US-amerikanischer Maler, Zeichner und Illustrator
 Harry Brautigam (1948–2008), nicaraguanischer Ökonom und zuletzt Bankpräsident
 Ronald Brautigam (* 1954), niederländischer Pianist